

Codici 
 SPF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Spearfish / Clyde Ice (Dakota del Sud) (Stati Uniti d'America)
 SPF – Fattore di protezione solare o Solar(Sun) protection factor.

Informatica 
 Sender Policy Framework – protocollo per la prevenzione degli abusi dei mittenti di posta elettronica